Regio TV steht für diverse lokale und regionale private Fernsehsender u. a. des Schwäbischen Verlags:
 Regio TV Stuttgart in Stuttgart
 Regio TV Schwaben in Ulm
 Regio TV Bodensee in Ravensburg

weitere lokale Sender mit diesem Namen:
 Regio TV Borna in Borna (Sachsen; Veranstalter: Regio-TV Borna Fernsehen & Videoproduktionen)
 Regio TV Oberland in Schirgiswalde-Kirschau (Sachsen; Veranstalter: Regio TV Oberland)
 regiotv im Oldenburger Münsterland (LK Vechta und Cloppenburg) und Artland (nördl. LK Osnabrück) mit Sitz in Lohne/Oldb (LK Vechta)